Capi – personaggio della mitologia greca (figlio di Assarco e Ieromnene) e personaggio dellEneide
 Capi (Capys) – personaggio della mitologia romana, discendente di Enea e settimo tra i re albani
 Capi (Jesús Capitán) – allenatore e calciatore spagnolo
 Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), centro di raccolta di materiale in situazioni emergenziali
 Common ISDN Application Programming Interface (CAPI), interfaccia software conforme agli standard ISDN